Капабланка ():

 Капабланка, Хосе Рауль (1888—1942) — кубинский шахматист, третий чемпион мира по шахматам.
 Капабланка — советско-кубинский фильм 1986 года.